

Persone
 Felice Varesi (1813-1889) – baritono italiano di origine francese
 Valerio Varesi (1959) – giornalista e scrittore italiano

Altro
 Palazzo Varesi, noto anche come Palazzo Mozzanica – edificio storico di Lodi